Indonesië
 Pasar Kliwon (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
 Pasar Kliwon (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java